Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Werner Eschauer che ha battuto in finale Jiří Vaněk 6-4, 4-6, 7-62.

Teste di serie 

 Potito Starace (semifinali)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Nicolas Devilder (secondo turno)
 Werner Eschauer (Campione)

 Carlos Berlocq (secondo turno)
 Juan Pablo Guzmán (quarti di finale)
 Federico Luzzi (quarti di finale)
 Stefano Galvani (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2007